Critias est un homme politique, philosophe, orateur et poète athénien du  ;
 Critias est aussi le titre d'un dialogue de Platon qui évoque l'Atlantide.